Bauler kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Bauler, Ahrweiler – kommun i Landkreis Ahrweiler i Rheinland-Pfalz, 
 Bauler, Bitburg-Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm i Rheinland-Pfalz,